Godella kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Godella (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Godella (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar